Josef Musil může být:

 Josef Musil (ekolog) (* 1939) – český chemik a ekolog, bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 Josef Musil (fotbalista) (1920–2004) – rakouský fotbalový brankář
 Josef Musil (generál) (1900–1954) – generál Československé armády
 Josef Musil (politik) (1899–??) – český meziválečný politik
 Josef Musil (1932–2017) – československý volejbalista
 jeden z mnoha pseudonymů Jiřího Mahena